Борис Тимофеевич Стегний (род. 1951) — украинский учёный, доктор ветеринарных наук, профессор, академик Национальной академии аграрных наук Украины, иностранный член РАСХН (2012) и Российской академии наук (2014).

Биография 
Родился 9 августа 1951 года в г. Лебедин Сумской области. Окончил 8 классов Лебединской СШ № 3 (1967), Маловисторопский сельскохозяйственный техникум (1971) и ветеринарный факультет Харьковского зооветеринарного института (1976).
 1971—1976 старший ветеринарный фельдшер колхоза в Сумской области;
 1976—1978 заведующий Вировской ветеринарной лечебницей, Белопольский район Сумской области;
 1982—1995 старший научный сотрудник Института экспериментальной и клинической ветеринарной медицины (ИЭКВМ) Украинской академии аграрных наук (УААН);
 1996 зав. отделом профилактики болезней птицы Института птицеводства УААН;
 2000—2001 зам. директора по научной работе ИЭКВМ;
 с 2001 директор ИЭКВМ.

Диссертации:
 1982: «Разработка метода криоконсервирования первичных клеток культур и фрагментов органов, которые используются в вирусологических исследованиях»;
 1995: «Биологические свойства клеточных культур, используемых в биотехнологии».

Доктор ветеринарных наук (1996), профессор (2003), академик УААН (2007, член-корреспондент с 2002), иностранный член РАСХН (21.02.2012) и РАН (2014).

Лауреат Государственной премии Украины в области науки и техники (2009) за работу «Система эпизоотологического мониторинга, иммунопрофилактики и диагностики высокопатогенного гриппа птиц».

Автор около 500 научных работ, из них 11 монографий, 4 учебных пособия, 9 методических рекомендаций. Получил 235 авторских свидетельств и патентов.

Жена — Стегний Марина Юрьевна, кандидат биологических наук (1993).

Источники 
 https://web.archive.org/web/20190423171117/http://naas.gov.ua/content/academ/1720/
 http://en.naas.gov.ua/academi/1/58/
 https://www.lebedinpress.com.ua/kategorii/novosti/946-lebedinska-zosh-i-iiist-3-istoriya-ta-sogodennya

Доктора ветеринарных наук
Иностранные члены РАСХН
Иностранные члены РАН